Надеш () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Надеш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Надеш.
 Надеш () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Тауц.
 Надеш () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Адміністративно підпорядковується місту Рекаш.